Но́вая Дере́вня () — деревня в Цивильском районе Чувашии, входит в состав Рындинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на правобережье реки Малый Цивиль, в 3 км от районного центра — города Цивильск, в 41 км от столицы республики — города Чебоксары, в 10 км от железнодорожной станции.

Административно-территориальное деление 
До 1927 года — в составе Ивановской, Цивильской волостей Цивильского уезда, с 1 октября 1927 года в составе Цивильского района. 
Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Новодеревенский, с 27 сентября 1951 года — Рындинский.

История 
Деревня упоминается с XIX века.
Жители — русские, до 1861 года помещичьи крестьяне Арцыбышевых; занимались земледелием, животноводством. Имение Арцыбышевых при деревнях Мамино (ныне не существует, на территории деревни теперь располагается посёлок Опытный Цивильского района) и Новой являлось крупным (около 1000 десятин в начале XX века) и передовым хозяйством с конезаводом, плодовым садом, водяной мукомольной мельницей с крупорушкой и шерстобойкой. 
В 1930 году жители деревни образовали колхоз «Красный бригадир».  По состоянию на 1 мая 1981 года Новая Деревня Рындинского сельского совета — в составе совхоза-техникума.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 89 человек, преобладающие национальности — русские (57%), чуваши (39%).

Инфраструктура 
Улица: Сила́нтьева.

Памятники и памятные места 
 Обелиск воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (ул. Силантьева).

Уроженцы 
  Силантьев Михаил Васильевич (1918, д. Новая, Цивильский уезд — 1943, с. Среднее, Верховский район, Орловская область) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Судьин Сергей Корнилович (1894, д. Новая, Цивильский уезд — 1938, неизвестно) — советский государственный деятель, в 1928—1930 годах руководитель оперативной группы Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции СССР, в 1930—1934 годах на руководящих должностях в Наркомвнешторге СССР: член коллегии, начальник сектора проверки исполнения, заместитель наркома, В 1934—1935 годах заместитель руководителя группы Комиссии советского контроля, в 1935 году — первый заместитель наркома внешней торговли СССР. 21 апреля 1938 года осуждён к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день. Реабилитирован 28 марта 1956 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рындинского сельского поселения Цивильского района Чувашии

Населённые пункты Цивильского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке